ABCC9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 549 амінокислот, а молекулярна маса — 174 223.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

ABC-транспортери
Калієві канали